«Альба» — немецкий баскетбольный клуб из города Берлина.

О клубе 
Берлинская баскетбольная команда была образована в 1991 году. Несмотря на молодость, клуб уже завоевал уважение, как в Германии, так и в Европе, являясь обладателем Кубка Корача 1995.

Главные тренеры 
  Фарук Куленович (1991—1993)
  Светислав Пешич (1993—2000)
  Эмир Мутапчич (2000—2005)
  Хенрик Рёдль (2005—2007)
  Лука Павичевич (2007—2011)
  Мули Кацурин (2011)
  Гордон Херберт (2011—2012)
  Саша Обрадович (2012—2016)
  Ахмет Чакы (2016—2017)
  Айто Гарсия Ренесес (2017—2021)
  Исраэль Гонсалес (2021—)

Титулы 
 Чемпион Германии (11): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2020, 2021, 2022
 Кубок Германии (11): 1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009, 2013, 2014, 2016, 2020, 2022
 Суперкубок Германии (3): 2008, 2013, 2014
 Кубок Корача: 1995

Сезоны

Текущий состав

Известные игроки 
  Свен Шультце
  Кристиан Вельп
  Патрик Фемерлинг
  Хенрик Рёдль
  Василий Карасёв
  Саша Обрадович
  Мирослав Радульица
  Крешимир Лончар
  Войдан Стояновски
  Шеррод Форд

Ссылки 
 Веб-сайт

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Германии
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Берлина